Гарштя () — молдовське прізвище.

Відомі особи 
 Гарштя Валентин Михайлович (*1949) — радянський і молдовський футболіст, та молдовський футбольний тренер.
 Гарштя Віра Олександрівна (1927—2012) — радянська і молдовська оперна співачка.

Молдовські прізвища